Цыпка:

 Цыпка — село в Туапсинском районе Краснодарского края.
 Цыпка — река в Краснодарском крае России, приток реки Туапсе.